«Примадонна» — шестой студийный альбом российского поп-певца Филиппа Киркорова, выпущенный в 1995 году.

Состоит из 13 песен, некоторые из них исполнялись Киркоровым на фестивалях «Песня года» («Атлантида» — 1991, вышла в финал; «Марина», «Примадонна» — 1994).

На песни «Атлантида» и «Марина» были сняты клипы (в 1990 и 1993 годах соответственно).

Список композиций 
Автором музыки всех песен, кроме 11-13, является Александр Лукьянов.

Примечания

Ссылки 

 Примадонна на Discogs

Альбомы Филиппа Киркорова
Альбомы, спродюсированные Филиппом Киркоровым